The Ultimate Fighter  — спортивное реалити-шоу американского производства, специализированное на смешанных боевых искусствах. Выпускается под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата () с января 2005 года.

Сюжет реалити-шоу свободным образом развивается вокруг тренировочного процесса и регулярных соревнований участников шоу — спортсменов, бойцов смешанного стиля. К участию в реалити-шоу «The Ultimate Fighter» допускаются и любители и профессионалы, однако результаты соревнований в профессиональную статистику спортсменов не заносятся. Участники шоу делятся на две команды, главными тренерами которых являются, обычно, известные бойцы мирового уровня, чемпионы разных серий. Целью шоу является определение лучшего из представленных бойцов соответствующей весовой категории. Для определения первенства используется турнирная система.

Победитель финального боя, т.н. The Ultimate Fighter, получает в награду эксклюзивный  контракт с UFC на участие в чемпионате, с особыми финансовыми условиями. 

Впрочем, практика проведения таких шоу показывает, что билет на Ultimate Fighting Championship получают не только победители, но и бойцы, которые показали себя наилучшим образом. Часто среди участников «The Ultimate Fighter» оказываются не только новички, но и ветераны смешанных единоборств, которым по каким-то причинам назначили испытания в реалити-шоу. Шанс проявить себя с новой стороны, приняв участие в «The Ultimate Fighter», получают также аутсайдеры чемпионата UFC.

Интересные факты 
По словам президента UFC Уайт, Дэйна финальный бой первого сезона The Ultimate Fighter между Стефаном Боннаром  и Форрестом Гриффином проходящий 9 апреля 2005 года в Лас-Вегас и транслируемый по кабельному телеканалу SPIKE, вытащил Ultimate Fighting Championship из долговой ямы и вдохнул новую жизнь в промоушен, а также спас UFC от продажи. По результатам этого боя победителем вышел Форрест Гриффин, однако счастливый Дэйна Уайт объявил, что оба бойца получат контракты с UFC, данный бой попал в зал славы UFC.

Ссылки 
 Ultimate Fighter Official Site
 Spike TV's Ultimate Fighter page
 UFC Official Website
 
 

Ultimate Fighting Championship
Программы телеканала Spike